Михаил Палеолог () е византийски аристократ и восокопоставен дворцов сановник в Никейската империя, притежавал титлата велик хартуларий, който се падал и чичо по бащина линия на византийския император Михаил VIII Палеолог.

Предполага се, че е роден около 1180/1185 г. Син е на великия дука Алексий Дука Палеолог и на Ирина Комнина, дъщеря на Йоан Кантакузин. Имал още един брат – Андроник Комнин Палеолог, който е баща на император Михаил VIII Палеолог. Вероятно Михаил е бил най-големият от двамата братя, кръстен вероятно на дядо си по бащина линия, каквато е традицията за кръщаване на първородните синове по това време.

Михаил Палеолог достига до високия дворцов сан на велик хартуларий в Никейската империя. Около 1254 – 1255 г. обаче Михаил бил хвърлен в затвора по заповед на император Теодор II Ласкарис (според друго мнение може би Йоан III Дука Ватаци) заради проявена нелоялност и отправени критики по адрес на императора. Вероятно починал в затвора, където е държан в условия, неподходящи за напредналата му възраст. Георги Пахимер съобщава, че арестът на чичо му става причина бъдещият император Михаил VIII Палеолог, тогава все още кефалия на Мезотина, да избяга зад граница при селджукските турци в началото на 1256 г., след като бил предупреден за станалото с чичо му от един дворцов служител на име Котис.

Според френския изследовател Виталиен Лоран, великият хартуларий Михаил Палеолог е бил женен за дъщеря на Алексий V Дука Мурзуфул, за което Лоран се позовава на една марганинална бележка в ръкописа Codex Ambrosianus (F. 96 sup. fol. 19r), в който се съдържа разказът на Николай Месарит за въстанието на Йоан Комнин Тлъсти през 1201 г. Според тази бележка инициатор на въстанието бил Алексий Дука Мурзуфул, чийто зет бил Михаил Комнин Палеолог. Лоран идентифицира този Михаил Комнин Палеолог с великия хартуларий, но тезата му по-късно оспорват френските изследователи Жан-Пол Шейне и Жан-Франсоа Вание, според които въпросният Михаил Комнин Палеолог е император Михаил VIII Палеолог, а въпросната маргинална бележка следва да се отнесе към времето след 1259 г.

Въпреки че името на съпругата му не може да бъде посочено със сигурност, Михаил Палеолог е бил баща на протостратора Андроник Палеолог, който се споменава от Георги Пахимер като първи братовчед (екзаделфос) на император Михаил VIII Палеолог.

Родословие

Бележки

Източници 
 
 
 
 

Палеолози